El nombre de Cristóbal Rodríguez puede hacer referencia a:

 Cristóbal Rodríguez de Jarama, arquitecto español del siglo XVII.
 Cristóbal Rodríguez (archivero), archivero y paleógrafo español de los siglos XVII y XVIII.
 Cristóbal Rodríguez Hernández, exbaloncestista español.